Чин Вон Сим (; ) — южнокорейская хоккеистка на траве, полевой игрок. Серебряный призёр летних Олимпийских игр 1988 года, двукратный чемпион летних Азиатских игр 1986 и 1990 годов, серебряный призёр летних Азиатских игр 1982 года.

Биография 
Чин Вон Сим родилась 13 декабря 1965 года.

В составе женской сборной Южной Кореи по хоккею на траве завоевала три медали летних Азиатских игр — серебро в 1982 году в Нью-Дели и золото в 1986 году в Сеуле и в 1990 году в Пекине.

В 1988 году вошла в состав женской сборной Южной Кореи по хоккею на траве на летних Олимпийских играх в Сеуле и завоевала серебряную медаль. Играла в поле, провела 5 матчей, мячей не забивала.

В 1989 году завоевала золотую медаль Трофея чемпионов во Франкфурте-на-Майне.

Примечания 

Хоккеисты на траве Республики Корея
Игроки женской сборной Республики Корея по хоккею на траве
Хоккеисты на траве на летних Олимпийских играх 1988 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1988 года
Чемпионы Азиатских игр по хоккею на траве